Bartosz Obuchowicz (ur. 1982) – polski aktor
 Filip Obuchowicz (zm. 1656)  – polski dyplomata, wojewoda smoleński, marszałek Sejmu
 Fedor Obuchowicz (zm. 1629) – sędzia ziemski mozyrski
 Maciej Obuchowicz (1939-2020) – polski lekkoatleta
 Olgierd Obuchowicz (1840-1898) – białoruski poeta, tłumacz
 Tomasz Obuchowicz (ur. 1990) – polski siatkarz
 Teodor Obuchowicz (zm. 1658) – podkomorzy mozyrski
 Wiktor Obuchowicz (1949-2020) – polski inżynier mechanik, konstruktor maszyn i urządzeń